Mezey Lajos (1820–1880) festő
 Mezey Lajos (1918–2006) színész